

Cinema 
 Soñar no cuesta nada, film argentino del 1941 diretto da Luis César Amadori.
 Soñar no cuesta nada, film colombiano e argentino del 2006 diretto da Rodrigo Triana.

Televisione 
 Soñar no cuesta nada, telenovela del 2005.

Musica 
 Soñar no cuesta nada, canzone dei Los Pekenikes.
 Soñar no cuesta nada, primo album di Isabella Castillo.